Сантьяго Хименес ( или ):
 Хименес, Сантьяго Томас (род. 2001) — мексиканский футболист аргентинского происхождения.
 Хименес Мехия, Сантьяго (род. 1998) — колумбийский футболист.